Скарлатешти има више значења:

 Скарлатешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Скарлатешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији